

Film 
The Far Country – cortometraggio muto statunitense del 1916 diretto da Frank Beal.
Terra lontana (The Far Country) – film statunitense del 1954 diretto da Anthony Mann.
The Far Country – film per la televisione australiano del 1988 diretto da George Miller.

Letteratura 
 Il paese lontano (The Far Country) – romanzo di Nevil Shute del 1952